Xuanwu ist:

 der chinesische Name für die daoistische Gottheit des Dunklen Kriegers (Xuanwu 玄武)
 der chinesische Name für eines der vier Symbole der chinesischen Sternenkonstellationen, die Schwarze Schildkröte (Xuan Wu 玄武)

Xuanwu ist zudem ein in China mehrfach vorkommender Ortsname:
 der Stadtbezirk 宣武区 der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Xuanwu (Peking)
 der Stadtbezirk 玄武区 der Stadt Nanjing, siehe Xuanwu (Nanjing)
 die Großgemeinde 玄武镇 des Kreises Luyi in Henan, siehe Xuanwu (Luyi)
 der Xuanwu-See in Nanjing